Rasbo kan syfta på:

 Rasbo socken – en socken i Uppland
 Rasbo landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1967
 Rasbo församling – en tidigare församling i Uppsala kontrakt i Uppsala stift –2019
 Rasbo kyrka – en kyrkobyggnad i Rasbo socken i Uppsala stift
 Rasbo distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län
 Rasbo härad – ett tidigare härad i mellersta Uppland